Antonio Scilipoti (1955) – pallavolista italiano
 Domenico Scilipoti (1957) – politico e medico italiano